Бхайраб — топоним в Бангладеш
 Бхайраб — город-миллионник.
 Бхайраб — река.
 Бхайраб — подокруг.